Jan Swammerdam (1637-1680) – biologo ed entomologo olandese.
 13669 Swammerdam – asteroide della fascia principale.